Cet article dresse la liste des sénateurs de la  législature, élus lors des élections anticipées du 26 juin 2016 ou désignés par les parlements des communautés autonomes.

Tableau récapitulatif

Sénateurs élus 
Lors des élections anticipées du 26 juin 2016, 208 sénateurs ont été élus à raison de 4 sénateurs par circonscription. Ils sont classés par communautés autonomes et circonscriptions d'élection puis ordonnés du nom le plus voté au nom le moins voté.

Sénateurs désignés 
Les parlements des communautés autonomes ont désigné  à raison d'un par communauté et d'un supplémentaire par million d'habitants. Ils sont classés par communautés autonomes puis ordonnés en fonction de l'importance des groupes parlementaires territoriaux desquels ils sont issus.

La députation permanente du Sénat est compétente en matière de répartition des sénateurs par désignation autonomique. Les élections générales de décembre 2015 se sont déroulées sur la base du recensement de l'année 2014. La communauté valencienne se voit attribuer six sénateurs par désignation autonomique pour la XI législature. Les élections anticipées de juin 2016 se sont déroulées sur la base du recensement de l'année 2015. Passée sous la barre des cinq millions d'habitants, la communauté valencienne est privée d'un sénateur par désignation autonomique. Cette décision sans précédent juridique a soulevé la question de savoir si les sénateurs désignés par une communauté autonome le sont pour la durée de la législature régionale ou pour la durée de la législature nationale. Les groupes parlementaires se sont finalement prononcés unanimement en faveur du maintien de ce sénateur.

Anciens sénateurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sénat
 Cortes Generales
 XIIe législature d'Espagne
 Députés de la XIIe législature de l'Espagne
 Élections générales espagnoles de 2016

Liens externes 
 Site internet des élections générales de 2016
 Candidatures proclamées au Sénat
 Résultats des élections générales de 2016